Stanisław Seweryn Michałowski (ur. 1878) – notariusz, komisarz rządowy i burmistrz Czortkowa
 Stanisław Michałowski (1881 - 1943) – starosta w okresie II RP, wicewojewoda białostocki, p.o. wojewody białostockiego 1934
 Stanisław Michałowski ps. „Wolski” (1882–1914) – podporucznik Legionów Polskich, architekt, odznaczony pośmiertnie Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (18 października 1932)
 Stanisław Michałowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 stycznia 1933)
 Stanisław Michałowski – podporucznik Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, odznaczony Virtuti Militari
 Stanisław II Michałowski (ur. 1894) – major saperów inżynier Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym KZ, kierownik Elektrowni i Wodociągów Szkolnych Saperów
 Stanisław III Michałowski (ur. 1899) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (6 czerwca 1931), oficer 29 pal
 Stanisław Michałowski (1903–1984) – polityk
 Stanisław Michałowski (1915–1980) – malarz
 Stanisław Michałowski (ur. 1951) – politolog i historyk, profesor nauk społecznych, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Stanisław Michałowski (zm. 2018) – chemik
 Stanisław Michałowski – automatyk

Uwagi

Przypisy